Могой — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Могой — деревня в Аларском районе Иркутской области.
 Могой — село в Хоринском районе Республики Бурятия.
 Большой Могой — село в Володарском районе Астраханской области.
 Конный Могой — село в Володарском районе Астраханской области.
 Малый Могой — село в Володарском районе Астраханской области.